Alfeo – fiume della Sicilia
Alfeo – fiume del Peloponneso
Alfeo – monte della Val Trebbia in Italia
Alfeo – nome proprio di persona italiano maschile
Alfeo – divinità fluviale delle mitologia greca
Alfeo – personaggio biblico, padre degli Apostoli Giacomo il Minore e di Giuda Taddeo
Alfeo – personaggio dellOrlando Furioso, giovane guerriero cristiano
Alfeo – poema perduto di Orazio Ariosto
Alfeo – frazione di Cella Dati (CR)

Altri progetti